Bucksville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bucksville (Alabama)
 Bucksville (Pennsylvania)
 Bucksville (South Carolina)
Siehe auch
Buckville